Il termine Sucker Punch, che significa letteralmente pugno del fesso o pugno del pollo (sucker indica gergalmente una persona che ci casca, un babbeo), si riferisce ad un colpo inaspettato, spesso dato di spalle, utilizzato nel pugilato negli anni quaranta. Può tradursi con colpo proibito o colpo a tradimento. Al di fuori dell'ambito sportivo, il termine è utilizzato ad uso idiomatico per riferirsi a delle impreviste e negative conseguenze.

Sucker Punch – film del 2008 diretto da Malcolm Martin
Sucker Punch – film del 2011 diretto da Zack Snyder
 Sucker Punch – album di Sigrid del 2019
Sucker Punch Productions – società di produzione di videogiochi.